Méricourt (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Méricourt (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais